Indonesië
 Megaluh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Megaluh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java